WYSIWYG (What You See Is What You Get) è il nono album in studio del gruppo musicale britannico Chumbawamba, pubblicato nel 2000.

Tracce
I'm with Stupid
Shake Baby Shake
Pass It Along
Hey Hey We're the Junkies
The Health & Happiness Show
I'm Coming Out
I'm in Trouble Again
Social Dogma
WWW Dot
New York Mining Disaster 1941
I'm Not Sorry, I Was Having Fun
Jesus in Vegas
The Standing Still
She's Got All the Friends That Money Can Buy
Ladies for Compassionate Lynching
Celebration, Florida
Moses with a Gun
The Physical Impossibility of Death in the Mind of Jerry Springer
Smart Bomb
Knickers
Lie Lie Lie Lie
Dumbing Down + I'm in Trouble Again (Reprise)

Collegamenti esterni